Ausztria
  Velden am Wörther See, település Karintiában
 Hollandia
 Velden, település Limburgban
 Németország
 Velden, település Bajorországban, Landshut járásban
 Velden, település Bajorországban, Nürnberger Land járásban